TRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarakbits (Papua Nuova Guinea)